Марковецька сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Марковецька сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район